Узагальнений термін двох різних мов, докладніше дивіться:

Ерзянська мова
Мокшанська мова

Мови Росії